Рехневский:
 Рехневский, Александр Симонович (1836—1863) — инженер. Брат Ю.С. Рехневского и С.-К. С. Рехневского.
 Рехневский, Станислав-Казимир Симонович (1833—1885) — военный инженер, генерал-лейтенант, профессор геодезии, заслуженный профессор Николаевской Академии Генерального Штаба.
 Рехневский, Фаддей Юльевич (1862—1916) — польский революционер, один из руководителей I Пролетариата.
 Рехневский, Юлий Семёнович (Симонович) (1824—1887) — писатель, историк, педагог.  

 Рехневская, Витольда (урожденная Карпович; 1862—1917) — первая женщина-врач в Царстве Польском, революционерка, социалистический деятель.
 Рехневская, София Григорьевна (1821—1889) — русская писательница и издательница.

Примечания